Als Vorschub wird in der Technik eine Maschinenbewegung verstanden.

 beim Zerspanen allgemein die Vorschubbewegung
 speziell die Vorschubgeschwindigkeit
 im Besonderen die Bewegung in Vorschubrichtung in mm pro Umdrehung, siehe Schnittgröße (Zerspanen)
 eine Konstruktion für den Werkzeugvorschub, der Vorschubapparat

 in der Binnenschifffahrt eine Form des Schubverbands, siehe Kopfbarge

Siehe auch:
  Begünstigung („Vorschub leisten“)